Сосновица — деревня в Вожегодском районе Вологодской области на реке Ночница. Административный центр Митюковского сельского поселения и Митюковского сельсовета.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 68 км. Ближайшие населённые пункты — Быковская, Гришинская, Поповка.

По переписи 2002 года население — 215 человек (101 мужчина, 114 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 Сосновица в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района